Фикса́ция (от , «прочный, закреплённый»):
 Фиксация (гистология) — сохранение структуры клеток и тканей организмов после смерти.
 Фиксация (фотография) 
 Фиксация (медицина) — синоним слова «фиксирование».
 Фиксация (психология) — сосредоточение.
 В органической химии, синоним слова «связывание».
 Фиксация азота
 Фиксация углерода
 Фиксация (психиатрия) — в психиатрии, ограничение движений пациента.

Примечания